Alix Bénézech (1989- ), actrice française.
 Bertrand Benezech (1804-1852), sculpteur français.
 Christian Bénézech (1917-1984), universitaire français.
 Laurent Bénézech (1966- ), rugbyman français.
 Pierre Bénézech (1749-1802), homme politique français.

Lien externe 
 

Patronyme francoprovençal
Patronyme occitan